Beynes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Beynes (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Beynes (Yvelines) im Département Yvelines

Siehe auch:
 Baines
 Baynes